Вулиця Ярослава Мудрого - вулиця у селищі Сонячне Запорізького району.

Історія 

Вулиця названа на честь Великого князя київського Ярослава Мудрого. 

До вулиці Ярослава Мудрого прилягає вулиця Святославська, вулиця Повітова, провулок Щека, провулок Кия та провулок Либідь.